Robert Deans peut faire référence à:

Bob Deans (1884–1908), joueur de rugby à XV, All Black, et membre de l'équipe de 1905
Robbie Deans (1959), ancien joueur de rugby à XV et All Black, ainsi qu'un ancien entraîneur des All Blacks

Voir aussi
Robert Dean
Robert Deane